

Biologia 
 Colfax – rodzaj chrząszczy

Miejscowości w USA 
 Colfax – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Colfax – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Colfax – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Colfax – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Colfax – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Grant
 Colfax – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Colfax – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Colfax – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Colfax – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn

Gminy w USA 
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Colfax (ang. Colfax Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Colfax (ang. Colfax Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Colfax (ang. Colfax County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Colfax (ang. Colfax County) – w stanie Nowy Meksyk